George Pickering kan syfta på bland andra:

* George Pickering (1758–1826), engelsk poet och sångförfattare
 George Pickering (1904–1980), brittisk läkare och forskare